Stati Uniti d'America
Howard City – villaggio della Contea di Montcalm, Michigan
Howard City – villaggio della Contea di Howard, Nebraska